Это дискография группы Bone Thugs-N-Harmony.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Интернет/Другие альбомы

Синглы

Саундтреки

Гостевые участия

Видеоклипы 

Bone Thugs-N-Harmony